Kokinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kokinsaari (ö, lat 62,67, long 29,35), Norra Karelen, Joensuu, 
 Kokinsaari (ö, lat 62,78, long 28,78), Norra Karelen, Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar